Сезон 1976 року (весна) у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 38-й турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. 

З метою сприяння якісній підготовці збірної СРСР до вирішальних матчів тогорічного чемпіонату Європи було прийняте рішення про проведення 1976 року двох чемпіонатів Радянського Союзу у вищій лізі — весняного та осіннього. Кожний з цих турнірів проходив за скороченою схемою, в одне коло.

За результатами турніру були визначені призери першості та чемпіон країни, яким водинадцяте в історії стало московське «Динамо». Однак визначення представників Радянського Союзу у розіграшах європейських кубків наступного року відбувалося лише за результатами осіннього чемпіонату СРСР 1976 року. Також за результатами весняного чемпіонату не відбувалося вибуття команд з вищої ліги, усі його учасники брали участь в осінньому чемпіонаті того ж року.

Підсумкова таблиця

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

76
СРСР